Zé Henrique, nome artístico de Jose-Henrique Alves (SP, c. 1965)  é um baixista, jornalista e oceanógrafo brasileiro.

Foi o primeiro baixista da banda Picassos Falsos e substituiu Caíca, baixista da banda quando ainda se chamava O Verso, em 1987. A banda era formada por jovens músicos do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Zé Henrique compôs diversas músicas com os Picassos e gravou o primeiro disco do grupo "Picassos Falsos" em 1987. Após sua saída da banda em 1988, participou como baixista da banda Sombras Que Surgem da Baixada Fluminense, e como violonista do duo So Brazil, formado com a cantora Australiana-Brasileira Juliana Areias. Em 2005 Gravou nos EUA com o grupo de música latino-americana Cantaré, no premiado album infantil Al Água Pato (músicas Debajo del Boton, En un Vagon, Hokey Pokey), e no album Evaluna (nas faixas "Soy Pan, soy paz, soy más", "Yolanda", "La Vida es un Carnaval").

Trabalhando como jornalista a partir de 1990, Zé Henrique publicou várias reportagens para a seção de meio ambiente (Ciência e Vida) do jornal O Globo, tendo participado como especialista da equipe de cobertura oficial da primeira reunião da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento (Rio-92). Como jornalista, escreveu artigos para diversas editorias no Globo, incluindo economia, internacional, Rio e cultura, e para revistas especializadas em ciência e meio ambiente.

Zé Henrique completou no ano 2000 um Doutorado em matemática aplicada e oceanografia física em Sydney, Austrália, e redirecionou sua carreira para a área científica, tendo trabalhado como consultor ambiental para a PETROBRÁS, Marinha do Brasil, Marinha dos EUA, Shell, e diversos serviços de previsão do tempo na Austrália, Brasil, Tailândia, Canadá e EUA. Zé Henrique é um dos oceanógrafos brasileiros mais citados em publicações científicas na área de ondas e oceanografia física, hoje trabalha como cientista sênior para a NOAA, no serviço de previsão de tempo dos EUA.

Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Membros do Picassos Falsos